Corny Point kan syfta på följande platser:

Australien 

 Corny Point (udde), South Australia, Yorke Peninsula, 
 Corny Point (ort), South Australia, Yorke Peninsula, 

Robotskapade Australienförgreningar